Нова-Вес — название нескольких деревень:

Босния и Герцеговина 
 Нова-Вес (Србац) — деревня в общине Србац, принадлежащей энтитету Республики Сербской, Босния и Герцеговина.

Лужица (Германия) 
 Нова-Вес — деревня в Верхней Лужице, коммуна Кёнигсварта района Баутцен, земля Саксония.
 Нова-Вес — деревня в Верхней Лужице, коммуна Добершау-Гаусиг района Баутцен, земля Саксония.
 Нова-Вес — деревня в Верхней Лужице, коммуна Мальшвиц района Баутцен, земля Саксония.
 Нова-Вес — деревня в Верхней Лужице, коммуна Нешвиц района Баутцен, земля Саксония.
 Нова-Вес — деревня в Верхней Лужице, коммуна Шпреталь района Баутцен, земля Саксония.
 Нова-Вес — деревня, входящая в городские границы города Виттихенау, район Баутцен, земля Саксония.

См. также 
 Нова-Весь